Krzeczyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica
  Krzeczyn – osiedle w Lubinie

Zobacz też 
 Krzeczyn Wielki
 Krzeczyn Mały